Тьоку́р-Реньеви́ль () — кантон во Франции, находится в регионе Лотарингия. Департамент кантона — Мёрт и Мозель. Входит в состав округа Туль. Население кантона на 2011 год составляло 4 827 человек.				
						
Код INSEE кантона 5426. Всего в кантон Сен-Николя-де-Пор входят 20 коммун, из них главной коммуной является Тьокур-Реньевиль.

Коммуны кантона

См. также 
 Кантоны департамента Мёрт и Мозель						
 Список округов Франции

Ссылки 						
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Мёрт и Мозель